Великая языческая армия, или Великая армия, или Великая датская армия () — армия викингов родом из Дании, разграбившая и завоевавшая большую часть Англии в IX веке. В отличие от многих скандинавских набегов армий того периода, сохранившиеся источники не дают точного указания их численности, но это, очевидно, были крупнейшие силы в своём роде, включая сотни судов и тысячи людей.

Предыстория 
Набеги викингов в Англию начались в конце VIII века, основной целью были монастыри. Первым в 793 году подвергся нападению Линдисфарн, находившийся на северо-восточном побережье; Англосаксонская хроника описывает атаковавших как «язычников». Монастыри и минстеры были популярными целями из-за неспособности оказать сопротивление и наличия ценных предметов, которые можно было там захватить. Англосаксонская хроника сообщает, что в 840 году Этельвульф был побеждён у  в Сомерсете после высадки 35 викингских кораблей.

В дальнейшем правитель смог добиться успехов в борьбе с захватчиками. «Англосаксонская хроника» во времена его правления неоднократно ссылается на одержанные победы. Однако набеги на Англию продолжались с перерывами до 860-х годов, когда викинги изменили тактику и собрали крупную армию для вторжения. Это войско было названо Англосаксонской хроникой «Великой языческой армией» ().

Численность 
Размер Великой языческой армии является темой спора среди историков. Минималисты, вроде британского историка Питера Сойера, считали его меньшим, чем было принято считать. Учёный отмечает, что Англосаксонская хроника в 865 году называет военные силы викингов Языческой армией, в староанглийском языке «hæþen here».

В выпущенном в 694 году королём Уэссекса Ине своде Англосаксонского права под словом here подразумевается «вторгшаяся армия или рейдерский отряд, содержащие более тридцати пяти воинов», чтобы отделять армии викингов и англосаксов (для описание последних использовался термин фирд.) Авторы Англосаксонской хроники словом here описывали силы викингов. По мнению историка Ричарда Эбелса, что таким образом различали рейдерские отряды скандинавов и вооружённые силы государств и королей. Однако к концу X — началу XI века here стал более общим термином, использовавшимся для описания любой викингской или саксонской армии.

Питер Сойер на основе «Англосаксонской хроники» подсчитал количество кораблей викингов и предполагая максимальную вместимость судна не более чем в 32 человека, называл общую численность войска не более 1 000 человек. Другие учёные дают большие числа. Лаурент Мазет-Хархофф считал, что набеги в районе реки Сена проводились многотысячными отрядами скандинавов. Он же отмечал, что пока не были обнаружены остатки военных баз, которые могли бы вместить столько людей. Гай Хэлшэлл отмечал, что в 1990-х годах несколько историков оценивали размер Языческой армии в несколько тысяч; однако «остаётся ещё много места для дискуссии».

Армия вторжения возможно стала развитием военной кампании во Франции. В ходе конфликта франкского короля Людовика с сыновьями, один из них (Лотарь) использовал флот викингов. К окончанию боевых действий последние обнаружили, что находившиеся у судоходных рек города и монастыри идеальные цели для нападения. В 845 году при набеге скандинавов на Париж был получен большой выкуп серебром, что поощрило их к дальнейшим грабежам. К концу века основные реки Западной Франкии патрулировались викингскими кораблями. В 862 году Карл Лысый начал укреплять города и реки, затруднив новые вторжения. Находившиеся в этих областях религиозные общины решили не рисковать, уйдя вглубь страны. После возникновения подобных препятствий, скандинавы решили обратить взор на Англию.

Термин «великая языческая армия» был использован в англосаксонских хрониках. Истоки армии можно усмотреть в группе,  в 845 году. Они ворвались в регион около 850 года, неоднократно захватывая Руан и различные небольшие города, вероятно плохо защищённые.

Набравшись опыта в Европе, в 865 году армия двинулась в Британию, высадившись в восточной Англии, на острове Танет, эти события подтверждаются англосаксонскими хрониками, и археологическими исследованиями. Под командованием Ивара Бескостного и Хальфдана, сыновей Рагнара Лодброка, они направили силы на завоевание и заселение Англии. Согласно скандинавским сагам, это было местью за смерть Рагнара Лодброка, но историчность этого утверждения не определена.

В конце 866 была завоёвана Нортумбрия, в 870 году за ней последовало королевство Восточная Англия. В 871 году прибыла Великая летняя армия (Great Summer Army). Она усилила Датскую армию, и в 874 году была завоёвана Мерсия. Доказательством их пребывания в Дербишире являются братская могила на 250 человек в 
 и несколько десятков курганов со следами кремации в соседнем Инглби. В том же году значительная часть войск поселилась на завоёванных территориях, а затем последовала ещё одна группа в 877 году. Хальфдан двинулся на север, чтобы атаковать пиктов, а Гутрум стал лидером войны на юге, в 876 году к ним присоединились новые силы, и они выиграли битву при Вэрхеме. Однако Альфред Великий отбивался, и в конце концов одержал победу в  в 878 году и заключил Уэдморский договор.

В Европе 
В 879 году множество норманнов из состава этой армии приплыли на континент и начали совершать набеги на земли Фрисландии и Фландрии. Предводителем викингов был конунг Готфрид. Разорению подверглись почти все северо-западные области Восточно-Франкского государства. Несмотря на поражение, нанесённое викингам королём Восточно-Франкского государства Людовиком III Младшим в  в августе 881 года, им удалось построить укреплённый лагерь в Эльслоо, после чего главной целью их походов стала Лотарингия. С осени 881 года норманнами были захвачены и разграблены все крупнейшие лотарингские города (в том числе, Кёльн, Бонн, Трир, Мец, Бинген, Вормс и Ахен), разрушены почти все монастыри, включая Прюмское аббатство. Очень серьёзно пострадали владения Льежской епархии: викингами были сожжены города Тонгр и Маастрихт, аббатства в Ставело, Мальмеди и Синт-Трёйдене. Бо́льшая часть жителей и монахов, не успевшие бежать, были убиты. Сам Льеж был захвачен и также сожжён норманнами, но, согласно преданию, заступничество святого Ламберта не позволило викингам разграбить епископскую казну. Также удалось спасти и большинство священных реликвий, перевезя их в более безопасные места. Позднейшие предания рассказывали о многочисленных чудесах, якобы произошедших во время этих бедствий, и связывали с этим разорением гибель нескольких лотарингских святых, умерших, в действительности, задолго до этих событий.

Новый король Восточно-Франкского государства Карл III Толстый не смог оказать викингам достойного вооружённого отпора и после безуспешной осады их укреплённого лагеря был вынужден в июле 882 года заключить с ними мир, предоставив их предводителю Готфриду титул герцога Фрисландии и выдав за него замуж внебрачную дочь Лотаря II Гизелу. Однако после убийства Готфрида в 885 году набеги норманнов возобновились. В этом же году викинги попытались снова напасть на Льеж, но были отбиты.

После того как Арнульф Каринтийский, которого «» называют родственником епископа Льежа Франкона, в 888 году получил корону Восточно-Франкского государства, он активизировал борьбу с находившимися в его владениях норманнами. Своего апогея эта борьба достигла в 891 году. Сначала успех был на стороне викингов, которым под командованием конунга  удалось разбить войско королевских вассалов в бою на реке Гёйле. Но затем норманны столкнулись с войском, лично возглавляемым королём Арнульфом. В результате кровопролитного сражения при Лёвене войско викингов было полностью разгромлено, Зигфрид и множество норманнов погибли. Это поражение положило конец массовым набегам викингов на земли Восточно-Франкского королевства. Среди участников Лёвенской битвы позднейшие хроники называют имена графа Эно Ренье Длинношеего и епископа Франкона, а «Деяния епископов Льежа» приписывают последнему особо выдающуюся роль в победе над врагом, рассказывая о личном участии епископа в битве.

В Англии поселенцы из бывшей армии язычников образовали Королевство Йорк, существовавшее до 950-х годов.

Предполагаемое захоронение воинов армии находится в Вересковом лесу Дербишира.

Примечания

Литература 
 Догерти Мартин Дж. Мир викингов. Повседневная жизнь Детей Одина / Пер. с англ. В. Л. Силаевой. — М.: Изд-во «Э», 2015. — 224 с.: ил. — Серия «Темная сторона истории». — ISBN 978-5-699-84607-8.
 Ли Беатрис Аделейд. Альфред Великий, глашатай правды, создатель Англии. 848—899 гг. / Пер. с англ. З. Ю. Метлицкой. — СПб.: Евразия, 2006. 384 с.: ил. — Серия Clio personalis. — ISBN 5-8071-0160-X.
 Каппер Дж. П. Викинги Британии / Под ред. А. А. Хлевова. — СПб.: Евразия, 2003. — 272 с. — 2000 экз. — ISBN 5-80710139-1.
 Сойер Питер. Эпоха викингов. — СПб.: Евразия, 2002. — 352 с. — Серия «Clio Expansiva». — ISBN 5-8071-0104-9.
 Хит И. Викинги. История. Вооружение. Тактика. — М.: ООО «АСТ», Астрель 2004. — 64 с.: ил. — Серия «Элитные войска».
 Хилл Пол. Альфред Великий и война с викингами / Пер. с англ. Е. А. Прониной. — СПб.; М.: Евразия, ИД «CLIO», 2014. — 256 с.: ил. — ISBN 978-5-91852-079-6.
 Шартран Р., Дюрам К., Харрисон М. Викинги. Мореплаватели, пираты, воины. — М.: Эксмо, 2008. — 192 с.: ил. — Серия «Военная история человечества». — ISBN 978-5-699-23504-9.
 Gardiner, Juliet, ed. The Penguin Dictionary of British History

Ссылки 
 TimeRef — Viking Invasions


История Англии
История Бельгии
Викинги
Войны IX века